Deuxième Bureau ou  est une expression, désignant généralement un service de renseignement. Il peut désigner :
 le Deuxième Bureau, service de renseignements français ;
 le Deuxième Bureau, service de renseignements marocain.

Cette expression est également à l'origine d'une série de films :
 Deuxième Bureau de Pierre Billon (1935) ;
 Deuxième Bureau contre Kommandantur de René Jayet et Robert Bibal (1939) ;
 À l'ombre du Deuxième Bureau de Claude Orval (1942) ;
 Alerte au Deuxième Bureau de Jean Stelli (1956) ;
 Deuxième Bureau contre inconnu de Jean Stelli (1957) ;
 Rapt au Deuxième Bureau de Jean Stelli (1958) ;
 Suspense au Deuxième Bureau de Christian de Saint-Maurice (1960) ;
 Deuxième Bureau contre terroristes de Jean Stelli (1961).

En Afrique francophone, le deuxième bureau désigne la maîtresse d'un homme.